Somebody Else är ett studioalbum från 1998 av artisten Tekla. Somebody Else var Teklas fjärde album.

Låtlista
Somebody else
Like no one else
One day  
Two persons
Wasted  
Hide behind my pride 
Run over by a car  
Better than reality  
Even cactuses bloom 
Always running  
So it's over now  

Musikalbum 1998